Odium – tytuł gry Gorky 17 na rynku amerykańskim
 Odium – album zespołu Morgoth
 Odium – film z 2010 roku